Чемпіонат Шотландії з футболу 2013-14 у Прем'єршип — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 117-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Селтік».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Гарт оф Мідлотіан було знято 15 очок.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Сент-Джонстон взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Шотландії 2013—2014

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф за право грати в Прем'єршип 2014-15

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/10 травня 2014

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/18 травня 2014

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/25 травня 2014

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2013-14
Шотландія
Шотландія